Дельбирге — топоним (основной тип: потамоним) в России.

Якутия 
 Дельбирге — река, левый приток р. Буотама, координаты 60°50' с. ш. 127°16' в. д., код ГКГН 462566.
 Дельбирге — река, правый приток р. Вилюй, координаты 63°07' с. ш. 114°12' в. д., код ГКГН 127580.
 Дельбирге — перевал, в центральной части Хараулахского хребта, координаты 70°33' с. ш. 128°47' в. д., код ГКГН 393782.

См. также